Příjmení Zedníček nosí více významných osobností:

 František Zedníček (1913–po 1985) – český malíř, ilustrátor, designér a pedagog
 Jakub Zedníček (1990–2018) – český herec a moderátor, synovec Pavla
 Jiří Zedníček (* 1945) – český basketbalista a sportovní funkcionář
 Jiří Zedníček (* 1952) – český violoncellista a hudební pedagog
 Lucie Zedníčková (* 1968) – česká herečka a moderátorka, adoptivní dcera Pavla
 Miroslav Zedníček (1931–2012) – český katolický teolog, profesor UK
 Pavel Zedníček (* 1949) – český herec a moderátor
 Stanislav Zedníček (1914–2002) – český básník, učitel a nakladatelský redaktor